Montemagnesi – abitanti di Montemagno (Calci)
Montemagnesi – abitanti di Montemagno